Чемпіонат Уельсу з футболу 2009—2010 — 18-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном всьоме став Нью-Сейнтс.

Клуби

Турнірна таблиця

 

 

Примітки: 
1. Клуб Бангор Сіті взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубка Уельсу 2009—2010.
2. Клуб Ріл не отримав ліцензію на участь у наступному сезоні Прем'єр-Ліги.

Позначення:

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на rsssf 

2009—2010
Уельс
Уельс